Fährhaus steht für
 Fährhaus, traditionelles Wohnhaus des Fährmannes
 Komödie Winterhuder Fährhaus, Theater in Hamburg 
 Am Fährhaus, Stadtteil von Radebeul